Niemcy:
 Hohenstadt – dzielnica gminy Abtsgmünd w kraju związkowym Badenia-Wirtembergia, w powiecie Ostalb
 Hohenstadt – gmina w kraju związkowym Badenia-Wirtembergia, w powiecie Göppingen